Güntekin ist der Familienname folgender Personen:

 Hürrem Tezcan-Güntekin (* 1977), Soziologin, Erziehungs- und Gesundheitswissenschaftlerin
 Reşat Nuri Güntekin (1889–1956), türkischer Romanautor, Verfasser von Kurzgeschichten und Theaterstücken